

Cinema 
 August – film del 1996 diretto da Anthony Hopkins
 August – film del 2008 diretto da Austin Chick
 August – film del 2011 diretto da Eldar Rapaport
 August Entertainment – casa di produzione e distribuzione cinematografica

Musica 
 August – album di Eric Clapton del 1986
 August – singolo degli Intelligency del 2020

Persone 
 Alba August – attrice danese
 Bille August – regista danese
 Bradley August – ex calciatore sudafricano
 Edwin August – attore, regista e sceneggiatore statunitense
 John August, all'anagrafe John Tilton Meise – sceneggiatore, regista e produttore cinematografico statunitense
 Joseph H. August – direttore della fotografia statunitense
 Matthew August – pallavolista e allenatore di pallavolo statunitense
 Pernilla August – attrice e regista svedese
 Steve August – ex giocatore di football americano statunitense

Altro 
 August – nome proprio maschile tedesco, corrispondente all'italiano Augusto
 August – azienda giapponese di visual novel
 August –  census-designated place statunitense nella contea di San Joaquin in California

Altri progetti